Inlay bezeichnet bei

 einer CD- und DVD-Verpackung ein Blatt mit Informationen zum Medium.
 einem Buch ein nachträglich gedrucktes und beigefügtes Korrekturblatt.
 der Zahnmedizin eine spezielle Zahnfüllung (Einlagefüllung), siehe Inlay (Zahnmedizin)
 einem Musikinstrument wie z. B. einer Gitarre mehr oder weniger kunstvolle Einlegearbeiten, zumeist aus Perlmutt oder Kunststoff, siehe Intarsie
 einer Knie-Endoprothese eine Kunststoffgleitschicht zwischen den metallischen Ober- und Unterschenkelanteilen der Prothese.